

Codici 
 RIK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Carrillo (Costa Rica)

Musica 
 Rik – altro nome del Riqq, tamburo a cornice con sonagli

Altro 
 Rik – abbreviazione dell'antroponimo olandese Hendrik, corrispondente all'italiano Enrico